Кирстен е лично име, характерно за страните Норвегия, Дания и Швеция. Произлиза от Кристина. Българският еквивалент на името е Христина.

Кирстен може да се отнася за:

Известни личности с фамилия Кирстен 
 Вулф Кирстен (р.1934) – немски поет и белетрист
 Дороти Кирстен (1910-1992) – американска оперна певица
 Улф Кирстен (р.1965) – немски футболист

Известни личности с първо име Кирстен 
 Кирстен Дънст (р.1982) – американска актриса
 Кирстен Флагщад (1895-1962) – норвежко сопрано, Вагнерова изпълнителка